Een gemeente in Colombia, zie La Pedrera (Colombia);
 De bijnaam van de Casa Milà, een gebouw in Barcelona ontworpen door Antoni Gaudí